Le qualificazioni del singolare femminile dell'AEGON International 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatrici

Teste di serie 

  Karolína Plíšková (ultimo turno)
  Christina McHale (secondo turno)
  Ajla Tomljanović (ultimo turno)
  Anna Schmiedlová (secondo turno)

  Lauren Davis (qualificata)
  Donna Vekić (ritirata)
  Francesca Schiavone (qualificata)
  Sílvia Soler Espinosa (secondo turno)

Qualificate 

  Lauren Davis
  Hsieh Su-wei

  Francesca Schiavone
  Belinda Bencic

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

AEGON International 2014
WTA Tour 2014